Osoby o tym nazwisku:
 Franciszek Blok – polski inżynier-mechanik, oficer Armii Krajowej, działacz WiN
 Petrus Johannes Blok – historyk holenderski

Ugrupowania polityczne:
 Blok Quebecu – partia polityczna w Kanadzie
 Blok Kubistów, Suprematystów i Konstruktywistów
 Blok Senat 2001 – komitet wyborczy
 Blok Mniejszości Narodowych

Pojęcia w naukach przyrodniczych i ścisłych:
 blok sanitarny
 blok operacyjny
 blok serca
 blok w fizyce – krążek linowy
 blok silnika – element obudowy silnika spalinowego
 blok energetyczny
 Blok – pojęcie z zakresu internetu
 blok d, blok f, blok p, blok s – grupy pierwiastków ze względu na położenie ostatniego elektronu
 blok, blok skalny – nieobtoczony fragment skalny o dużych rozmiarach; zob. też głaz

Inne:
 blok (city block) – w Stanach Zjednoczonych przestrzeń między alejami i przecinającymi je ulicami
 blok – forma wydawnicza znaczków pocztowych
 blok – akcja zawodników w siatkówce i koszykówce
 Blok – awangardowe ugrupowanie artystyczne
 blok budowlany – teren przeznaczony pod zabudowę
 blok kontynentalny
 blok mieszkalny
 blok podstawowy – pojęcie z dziedziny programowania
 blok startowy – pojęcie z dziedziny sportu (dotyczy biegów sprinterskich)
 blok ścienny
 blok techniczny – wyrób papierniczy
 blok walutowy
 Blok (III Rzesza) – barak dla więźniów w obozach koncentracyjnych
 blokdiagram
 blokhauz
 blok – wyrób cukierniczy popularny w czasach PRL, w smaku przypominający chałwę

Zobacz też
 inne hasła rozpoczynające się od blok